Опытно-конструкторское бюро авиации общего назначения () — научно-производственное предприятие военно-промышленного комплекса Украины.

Расположено на территории аэродрома «Чайка» в Киево-Святошинском районе Киевской области.

История 
ОКБ АОН было создано в 1994 году на базе отделения сверхлёгких летательных аппаратов авиационного научно-технического комплекса им. О. К. Антонова.

В 1995 году ОКБ АОН стало главным исполнителем «Программы развития авиации общего назначения в Украине».

В дальнейшем, ОКБ АОН разрабатывало проекты лёгких самолётов и вертолётов, производило мотодельтапланы.

В начале 1998 года на основе конструкции мотодельтаплана Т-2 был создан двухместный мотодельтаплан Т-2М "Maverick".

В 2003 году был сертифицирован сельскохозяйственный вариант мотодельтаплана Т-2М - мотодельтаплан Т-2МСХ.

После создания в декабре 2010 года государственного концерна «Укроборонпром», ОКБ АОН было включено в состав концерна.

В январе 2015 года представителям министерства обороны Украины были представлены несколько разработок ВПК Украины для вооружённых сил Украины. Одной из представленных разработок являлся разведывательный мотодельтаплан Т-2М производства ОКБ АОН.

15 апреля 2019 года Киевский бронетанковый завод представил демонстрационный образец командно-штабной машины БТР-3КШ, в оборудование которой был включён беспилотный летательный аппарат "Рама", разработанный ОКБ авиации общего назначения.

8 октября 2021 года началось рассмотрение вопроса о передаче ОКБ авиации общего назначения из состава концерна "Укроборонпром" в ведение Фонда государственного имущества Украины.

Примечания

Литература и источники 
 Ukrainian defense industry // "Ukrainian Defense Review", № 1 (January - March) 2013. pages 8-15
 ДП "Дослідно-конструкторське бюро авіації загального призначення" / официальный сайт ГК "Укроборонпром"

Предприятия Киевской области
Научно-исследовательские организации Украины
Укроборонпром